Hvarsku nogometnu ligu, također i pod nazivom "3. županijska nogometna liga Splitsko-dalmatinska - Hvarska liga", "Hvarska liga - HEP", 3. županijska liga - HEP, HEP Liga otoka Hvara, "Forska liga",  predstavlja ligu šestu stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva, odnosno treći stupanj nogometne lige u Splitsko-dalmatinskoj županiji za sezonu 2020./21.  
U ligi se natjecalo 10 klubova, koji su trebali odigrati dvokružnu ligu (18 kola). Kao posljedica pandemije COVID-19 u svijetu i Hrvatskoj, koja je bila izražena na Hvaru, natjecanje je krajem studenog 2020. godine (nakon odigranog 6. kola) prekinuto, te je nakon više mjeseci nastavljeno, ali s novim sustavom natjecanja - igra se devet kola, te nakon toga osam prvoplasiranih igraju doigravanje za prvaka na ispadanje, na jednu utakmicu. 
  
Prvak je postao "Jadran" iz Starog Grada koji je u završnoj utakmici pobijedio "Hvar".

Sudionici  
 Hvar - Hvar 
 Jadran - Stari Grad
 Jelsa - Jelsa
 Levanda - Velo Grablje, Hvar
 Mladost - Sućuraj
 Sloga - Dol, Stari Grad
 SOŠK - Svirče, Jelsa
 Varbonj - Vrbanj, Stari Grad
 Vatra - Poljica, Jelsa
 Vrisnik - Vrisnik, Jelsa

Prvi dio

Ljestvica

Rezultati 
Ažurirano: 12. rujna 2021. 

 Doigravanje za prvaka   Ažurirano: 13. rujna 2021.

Najbolji strijelci  
Izvori: 

Strijelci 10 i više pogodaka: 

 '' Ažurirano: 13. rujna 2021.

Povezani članci 
 Hvarska nogometna liga 
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2020./21. 
 2. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2020./21.

Vanjske poveznice 
 Nogometni savez Županije Splitsko-dalmatinske 
 hnkhajduk.com/forum, Forska Liga, forum o Hvarskoj nogometnoj ligi 
 nszsd.hr, 3. Županijska Nogometna Liga – HEP 
 dalmatinskinogomet.hr

Izvori 
 
  rsssf.com, Croatia 2020/21 - Seventh Level 
 nszsd.hr, Balun" - Službeni glasnik NSŽSD  
  sofascore.com, ''3. ŽNL Hvarska liga - 20/21', pristupljeno 9. lipnja 2021. 
  tipsscore.com, 3. ŽNL Hvarska liga 2020-2021, pristupljeno 12. lipnja 2021. 
 nszsd.hr, "Balun" - službeno glasilo Nogometnog saveza Županije Splitsko-dalmatinske, br. 17/2021, objavljeno 21. travnja 2021., (3. ŽNL HEP – 9. KOLO i ljestvica), preuzeto 10. rujna 2021. 
 

2020-21
splitsko-dalmatinska-3-Hvar